Поливаново — топоним:
 Поливаново — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Поливаново — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Поливаново — деревня в Домодедовском районе Московской области.
 Поливаново — посёлок в городском округе Подольск Московской области.
 Поливаново — усадьба.
 Поливаново — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Поливаново — село в Захаровском районе Рязанской области.
 Поливаново — посёлок в Барышском районе Ульяновской области.

Примечания